Фонтенуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 26 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтенуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтенуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна